Gol (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Buskerud
Gol (plaats), plaats in deze gemeente
Gol Transportes Aéreos, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij
Volkswagen Gol, een automodel van de fabrikant Volkswagen 
Grootoosten van Luxemburg (G.O.L.), een irreguliere gemengde koepel van vrijmetselaarsloges

Personen
Jean Gol, Belgisch politicus